

Geografia 
 comuni francesi
 Grand  – Vosgi
 Grand-Auverné  – Loira Atlantica
 Grand-Brassac  – Dordogna
 Grand-Camp  – Eure
 Grand-Camp  – Senna Marittima
 Grand-Champ  – Morbihan
 Grand-Charmont  – Doubs
 Grand'Combe-Châteleu  – Doubs
 Grand'Combe-des-Bois  – Doubs
 Grand-Corent  – Ain
 Grand-Couronne  – Senna marittima
 Grand-Failly  – Meurthe e Mosella
 Grand-Fayt  – Nord
 Grand-Fort-Philippe  – Nord
 Grand-Fougeray  – Ille-et-Vilaine
 Grand'Landes  – Vandea
 Grand-Laviers  – Somme
 Grand-Rozoy  – Aisne
 Grand-Rullecourt  – Passo di Calais
 Grand-Vabre  – Aveyron
 Grand-Verly  – Aisne
 Grand-Bassam  – città della Costa d'Avorio
 Grand Canyon  – Stati Uniti
 Grand River  – fiume degli Stati Uniti
 Contea di Grand (Utah)
 Grand Combin  – montagna della Svizzera
 Grand Hotel Miramare di Genova  – albergo storico di Genova
 Grand Place di Bruxelles  – piazza di Bruxelles

Letteratura 
 Grand Prix de l'Imaginaire  – premio letterario

Musica 
 Grand Funk Railroad  – complesso statunitense
 Grand Prix der Volksmusik  – concorso canoro
 Grand  – album musicale del duo Matt & Kim

Cinema 
 Grand Prix des Ameriques
 Grand Prix Speciale della Giuria  – premio del Festival di Cannes

Televisione 
 Grand  – serie televisiva statunitense

Teatro 
 Grand Guignol
 Grand Opéra  – genere teatrale

Sport 
automobilismo
 Grand Prix Manufacturers Association 
 Grand Prix Masters 
ciclismo
 Grand Prix Ouest France di Plouay
 Grand Prix des Ameriques

Turismo 
 Grand Tour

Videogiochi 
 Grand Prix Legends
 Grand Theft Auto

Altro 
 Grand – cognome italiano

Pagine correlate 
Le Grand – pagina di disambiguazione